Наследник — лицо, вступающее в имущественные или другие права по смерти другого лица:
 В монархии, см. Наследник (монархия).
 В праве, см. Наследование (право).
 В объектно-ориентированном программировании наследником называется класс, уточняющий поведение другого. См. Производный класс.
 «Наследник» — православный молодёжный журнал.
 «Наследник» — роман Кира Булычёва из серии «Река Хронос»

См. также